Міссері́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 230 км на південний схід від Парижа, 55 км на захід від Діжона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 54 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 101,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 http://www.ign.fr/affiche_rubrique.asp?rbr_id=1087&CommuneId=23009
 [ Розташування муніципалітету Міссері на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Ор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Кот-д'Ор